Reitmaier ist

ein Familienname:
 Adolf Reitmaier (1895–1963), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gerd Reitmaier (* 1960), deutscher Zauberkünstler, Bruder von Claus Reitmaier
 Claus Reitmaier (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Simon Reitmaier, österreichischer Klarinettist

ein Ortsname:
 Reitmaier (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Reitmeier
 Reithmeier
 Reitmair
 Reitmayr
 Reithmayr
 Reithmayer